Burius János (1636–1689), lelkész
Burius János (1667–1712), lelkész, az előbbi fia